Долге Њиве могу бити:

 Долге Њиве (Горења Вас-Пољане), насељено мјесто у општини Горења Вас-Пољане, Република Словенија
 Долге Њиве (Ленарт), насељено мјесто у општини Ленарт, Република Словенија

Види још 
 Дуге Њиве